Tomašević ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Tomašević (1908–1988), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Bato Tomašević (1929–2017), Autor, jugoslawischer Diplomat, Chefredakteur und Fernsehdirektor
 Boško Tomašević (* 1947), serbischer Schriftsteller und Literaturtheoretiker
 Dejan Tomašević (* 1973), serbischer Basketballspieler
 Dragana Tomašević (* 1982), serbische Leichtathletin
 Dragutin Tomašević (1890–1915), serbischer Leichtathlet
 Goran Tomašević (* 1969), serbischer Fotograf 
 Ishak-beg Tomašević, osmanischer Heerführer
 Jelena Tomašević (* 1983), serbische Sängerin
 Katarina Tomašević (* 1984), serbische Handballspielerin
 Kosta Tomašević (1923–1976), jugoslawischer Fußballspieler
 Radivoj Tomasevic (* 1978), deutscher Basketballspieler
 Stana Tomašević-Arnesen (1920–1983), jugoslawische Politikerin, Diplomatin und Partisanin
 Stjepan Tomašević (1438–1463), König von Bosnien und Despot von Serbien
 Tomislav Tomašević (* 1982), kroatischer Politiker, Aktivist, Umweltschützer und Politikwissenschaftler
 Žarko Tomašević (* 1990), montenegrinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Tomasevicz 
 Tomaševac 
 Tomašić